Degernäs kan syfta på:

 Degernäs, Umeå kommun – en småort i Teg i Umeå
 Degernäs, Pojo – en by i Pojo i Finland
 Degernäs, Iniö – en halvö i Egentliga Finland